Paddington est un quartier de Londres. Il a donné son nom à :
  la gare de Paddington ;
 Deux stations distinctes du métro de Londres portent le même nom :
 Paddington (Bakerloo, Circle and District lines)
 Paddington (Circle and Hammersmith & City lines)

 Paddington, un quartier du centre de Sydney

 L'Ours Paddington est un personnage de fiction créé par Michael Bond. 
 Un film d'animation, Paddington, est tiré de ses aventures et sort sur les écrans en 2014.